Административно-территориальное деление Республики Сербской регулируется Законом о территориальной организации Республики Сербской (РС). Согласно Закону, РС состоит из общин и городов, которые являются единицами местного самоуправления. В настоящее время в РС насчитывается 57 общин и 7 городов.

Большинство единиц местного самоуправления в РС составляют общины. Община может состоять из части населенного пункта, одного населенного пункта или нескольких. Согласно Закону о местном самоуправлении, общины самостоятельно определяют бюджет, стратегию развития, распоряжаются муниципальным имуществом, а также решают вопросы из сферы культуры, образования, спорта, экологии, туризма, здравоохранения и социальной защиты и т. д. Управляет общиной начальник общины. Он избирается жителями на срок в четыре года. Также в каждой общине есть скупщина (местное собрание), депутаты которой также избираются на четыре года. Каждая община самостоятельно определяет численность депутатов в своей скупщине. Если население общины составляет более 50 000 человек и на протяжении трех лет подряд она сохраняет статус развитой единицы местного самоуправления, тогда согласно Закону о местном самоуправлении община может претендовать на статус города.
	
Согласно Закону о территориальной организации, город представляет собой территориальную единицу, отличающуюся географической, экономической, социальной, исторической и административной целостностью, а также имеющую соответствующий уровень развития. Город, в составе которого нет общин, является основной единицей местного самоуправления. Он может иметь дополнительные полномочия в сфере бюджета и налоговой политики. Если город состоит из общин, то непосредственно городские власти отвечают за регулирование строительства, использование земли, защиту окружающей среды, деятельность жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, среднего образования, торговли, туризма, здравоохранения, противопожарной и гражданской защиты. Кроме того, городские власти должны координировать деятельность общин. Согласно статье 10 Закона о местном самоуправлении РС, город должен иметь не менее 50 000 жителей, а также иметь развитую инфраструктуру, соединяющую входящие в его состав населенные пункты.

Города и общины состоят из населенных пунктов. Населенный пункт должен иметь жилищный фонд, основную коммунальную инфраструктуру и т. д. Он может входить в состав только одной единицы местного самоуправления. Также каждому населенному пункту соответствует одна кадастровая община — единица территориального кадастра, границы которой утверждают власти общины или города, на чьей территории она расположена.

Согласно территориальному плану Республики Сербской (2008—2015 гг.) были образованы шесть мезорегионов: Баня-Лука, Биелина, Добой,
Источно-Сараево, Приедор, Требине.

Легенда 
В списке представлены муниципалитеты Республики Сербской. Они расположены по алфавиту.

Таблица:
 Герб — изображение герба муниципалитета;
 Городская община/община — название муниципалитета;
 Адм. центр — административный центр муниципалитета;
 Регион — к какому региону РС относится муниципалитет;
 Население (перепись, 1991) — численность населения по переписи 1991 года;
 Население (перепись, 2013) — численность населения по переписи 2013 года;
 Фото — иллюстрация;
  — ссылки на источники;

Список городов (городских общин)

Список общин

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

География Республики Сербской